Anton Nikolaïevitch Bout - en russe :  (Anton Nikolaevič But), et en anglais :  - (né le  à Kharkov en République socialiste soviétique d'Ukraine, aujourd'hui en Ukraine) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Son fils Daniil est également professionnel.

Biographie

Carrière en club 
En 1995, il commence sa carrière avec l'équipe réserve du Torpedo Iaroslavl en Vysshaya Liga, le deuxième échelon russe. Il est choisi en 1998 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Devils du New Jersey en , en . Il fait ensuite ses débuts en Superliga. Le Lokomotiv Iaroslavl remporte le titre national en 2002 et 2003. En 2008, après deux ans avec le SKA Saint-Pétersbourg, il rejoint le CSKA Moscou. La Superliga est remplacée par une nouvelle compétition en Eurasie, la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection senior depuis 2001.

Trophées et honneurs personnels 
 2002 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Ouest de la Superliga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1995-1996|| Torpedo Iaroslavl 2|| Vyschaïa liga|| 60|| 30|| 12|| 42|| 10|| || || || ||
|-
| 1996-1997|| Torpedo Iaroslavl 2|| Vyschaïa liga || 70|| 30|| 20|| 50|| 20|| || || || ||
|-
| 1997-1998|| Torpedo Iaroslavl 2|| Vyschaïa liga || 48|| 12|| 5|| 17|| 28|| || || || ||
|-
| 1998-1999|| Torpedo Iaroslavl 2|| Vyschaïa liga || 22|| 12|| 8|| 20|| 59|| || || || ||
|-
| 1998-1999|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1999-2000|| Torpedo Iaroslavl 2|| Vyschaïa liga || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||
|-
| 1999-2000|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 28|| 2|| 5|| 7|| 16|| || || || ||
|-
| 2000-2001|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 42|| 14|| 6|| 20|| 14|| || || || ||
|-
| 2001-2002|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 47|| 13|| 11|| 24|| 10|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 44|| 16|| 13|| 29|| 16|| 9|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2003-2004|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 51|| 11|| 11|| 22|| 24|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 60|| 12|| 21|| 33|| 58|| 8|| 3|| 3|| 6|| 0
|-
| 2005-2006|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 49|| 16|| 23|| 39|| 24|| 11|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2006-2007|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 52|| 14|| 13|| 27|| 61|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2007-2008|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 57|| 15|| 13|| 28|| 40|| 9|| 4|| 1|| 5|| 6
|-
| 2008-2009|| HK CSKA Moscou|| KHL|| 55|| 12|| 21|| 33|| 36|| 8|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2009-2010|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 56|| 19|| 9|| 28|| 30|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 53|| 12|| 24|| 36|| 28|| 11|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
| 2011-2012|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 46|| 10|| 10|| 20|| 32|| 12|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 2012-2013|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 39|| 13|| 18|| 31|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 25|| 3|| 5|| 8|| 24|| -|| -||- || -|| -
|-
|2014-2015 || Severstal Tcherepovets || KHL || 5 ||0 || 0|| 0|| 2||-|| -||- || -|| -

Au niveau international

Références 

Naissance en juillet 1980
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Severstal Tcherepovets